Госуда́рственное предприя́тие () — предприятие, которым полностью или в значительной мере владеет государство.

Виды 
Государственное предприятие может выполнять различные функции, возложенные на них государством: политические, экономические и/или социальные. Они могут быть как коммерческими, так и некоммерческими.

Наряду с очевидными случаями государственных предприятий исследователи различают:
 Сами государственные предприятия (state-owned enterprises, empresas estatais)
 Публичные предприятия (public entities)
 Правительственные предприятия (empresas governamentais)
  (state-supported enterprises, SSE, government-sponsored enterprises)
  (Empresa de economia mista)

В разных странах в зависимости от круга решаемых задач юридический статус государственных предприятий варьируется от юридических лиц публичного права до юридических лиц частного права.

Государственные предприятия в разных странах

Государственные предприятия в Великобритании 
Государственные предприятия (Statutory corporation) в Великобритании действуют в форме статутной корпорации - Британские железные дороги (1948-1997), Национальное угольное управление (1946-1987), Лондонское пассажирское транспортное предприятие, почтовое управление (1969-1981).

Государственные предприятия в Германии 
Государственные предприятия (Öffentliches Unternehmen) в Германии могут быть:

 В форме принадлежащего государству акционерного общества  или общества с ограниченной ответственностью (напр. Немецкие железные дороги (с 1994 года), федеральные автодороги, бундестипография, «Висмут», земельные государственные вещательные организации (1933-1934), имперская радиоорганизация «Дойчландзендер», имперское общество радиовещания (1926-1945)
 В форме государственного учреждения (Anstalt des öffentlichen Rechts) (как правило являющиеся полно-правовыми государственными учреждениями (Vollrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts) и если оно не является некоммерческим) - Берлинское транспортное предприятие, сберегательные кассы

Предприятия с государственным участием (Unternehmen mit einer Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland):

 В форме акционерного общества - почта ФРГ (с 1995 года), «Дойче Телеком» (с 1995 года), земельные государственные вещательные организации (1926-1933)
 В форме общества с ограниченной ответственностью - аэропорт Берлина и Бранденбурга, аэропорт Мюнхена

Государственные предприятия во Франции 
Государственные предприятия (Entreprise publique) во Франции могут быть:
 В форме национальной компании (sociétés nationales) (акционерного общества государственного капитала (Société anonyme à capitaux publics)) - телеорганизация «Франс Телевизьон» (с 2000 года), радиоорганизация «Радио Франс» (с 1975 года), телекоммуникационная организация «Франс Телеком» (1996-2004), Национальное общество французских железных дорог (с 2019 года), почтовая организация «Ля Пост» (с 2010 года)
 В форме государственного учреждения (Établissement public) (как правило государственного учреждения торгово-промышленного характера (Établissement public à caractère industriel et commercial)) - предприятие парижского транспорта, Аэропорт Парижа в 1945-2005 гг, Национальное общество французских железных дорог в 1983-2019 гг., «Франс Телеком» в 1990-1996 гг., «Теледиффузьон де Франс» в 1975-1986 гг., «Ля Пост» в 1991-2010 гг, «Электросите де Франс» в 1946-2004 гг., «Газ де Франс» в 1946-2004 гг., Управление французского радиовещания и телевидения (в 1964-1975 гг.), «Карбонаж де Франс» (1946-2007), Национальный институт аудиовизуала, Монетный двор Парижа
 В форме смешанного хозяйственного общества (Société d'économie mixte) - «Шантье де л’Атлантик», «НАВАЛ Груп», Аэропорт Парижа, «Электросите де Франс» с 2004 года

Государственные предприятия в России 
Государственные предприятия в России могут быть:

 В форме государственного унитарного предприятия - «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (с 1998 года), «Телевизионный технический центр «Останкино», «Почта России» (2002-2019), «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», «Космическая связь», «Киноконцерн «Мосфильм»», «Мосгортранс», «Московский метрополитен», «ИТАР-ТАСС», «Российское агентство международной информации «РИА Новости»
 В форме акционерного общества - «Почта России», «Российские железные дороги», «Совкомфлот»

См. также 
 Естественная монополия
 Унитарное предприятие
 Государственная корпорация (Россия)
 Государственный капитализм

Примечания

Литература 
 
Дальнейшее чтение
 
 
 

Типы организаций
Организационно-правовые формы
Предприятия